Levetus ist der Familienname folgender Personen:

 Amelia Sarah Levetus (1853–1938), britisch-österreichische Kunsthistorikerin und Autorin
 Celia Levetus (1819–1873), britische Schriftstellerin